Horák kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Horák
 Bohuslav Horák

Robotskapade auktorsförkortningar